Municipio de Cherry puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cherry (condado de Montgomery, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de Cherry (condado de St. Louis, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de St. Louis
 Municipio de Cherry (condado de Butler, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Cherry (condado de Sullivan, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Sullivan.